Джеймс Уилсон, Джим Уилсон ():
 Уилсон, Джеймс (1742—1798) — шотландский юрист, один из отцов-основателей США, подписавший Декларацию независимости США.
 Уилсон, Джеймс (1760—1814) — британский моряк, исследователь Океании.
 Уилсон, Джеймс (1763—1855) — американский картограф и первый производитель глобусов в США.
 Уилсон, Джеймс (1787—1850) — американский политик и журналист. Дед Вудро Вильсона.
 Уилсон, Джеймс (1805—1860) — шотландский бизнесмен, основатель журнала «The Economist».
 Уилсон, Джеймс (1835—1920) — американский политик, министр сельского хозяйства США (1897—1913).
 Уилсон, Джеймс (1891—1973) — шотландский легкоатлет, серебряный и бронзовый призёр Олимпиады 1920 года.
 Уилсон, Джим (Уилсон, Джеймс С., род. 1954) — американский кёрлингист.
 Уилсон, Джим (Уилсон, Джеймс Р.) — канадский кёрлингист.
 Уилсон, Джеймс Стивен (род. 1989) — валлийский футболист, игрок сборной Уэльса.
 Уилсон, Джеймс Харрисон (1837—1925) — американский генерал, участник Гражданской войны.
 Уилсон, Джеймс Энтони (род. 1995) — английский футболист. В кинематографе 
 Джеймс Уилсон (Доктор Хаус) — персонаж американского телесериала «Доктор Хаус».